Свободная ассоциация — термин, который может обозначать:

 Ассоциированное государство
 Метод свободных ассоциаций